Ternate (Itália) — comuna da Lombardia
 Ternate (Filipinas) — município da província de Cavite, na ilha de Luzón
 Ternate (Indonésia) — ilha do arquipélago das Molucas

Desambiguações de topônimos